Транскрипционная система Мупин — это система транскрибирования китайского языка, Путунхуа (официальный Пекинский диалект), основанная на кириллическом алфавите. Система создана группой переводчиков из Китая, Киргизии и России под руководством г-на Му Пина (穆平, КНР) в 2011 г., названа по имени руководителя проекта. Транскрипционная система Мупин принципиально отличается от системы Палладия, а также от принятой в России официальной системы транскрибирования китайских географических названий, имен и т. д. тем, что она с большим подобием отражает звучание Пекинского диалекта китайского языка, принятого в качестве стандартного государственного языка в КНР, и поэтому может использоваться при обучении китайской речи наряду с наиболее распространенной системой на основе латиницы «пиньин». Мупин допускает указание тонов с помощью цифр, как это иногда делают в пиньине. Эта система по сути является копией пиньина, зеркально отражающей латинскую запись слогов с использованием русского алфавита, с расхождением лишь в некоторых слогах. Сравнительно более широко эта система используется в Киргизии, хотя резко уступает по популярности пиньину. В России нашли применение лишь отдельные элементы системы. Так, в «Китайско-русском визуальном словаре с транскрипцией», вышедшем в «Издательстве АСТ» в 2018 г., для передачи носового звука, записываемого в пиньине как [-ng], используется твердый знак после «н»: [-нъ]. В более полном виде принципы Мупина применены в учебном издании «Просто говорить по-китайски».

Примечания 

Транслитерация и транскрипция с китайским языком